Георги Николов Поптеофилов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Николов е роден в 1883 година в разложкото село Белица, тогава в Османската империя. Произхожда от рода Поптеофилови. Баща му Никола Поптеофилов е участник в Кресненско-Разложкото въстание, брат му Теофил Николов е деец на ВМОРО, а чичо му Лука Поптеофилов е български учител в Сяр, Неврокоп, Мелник и Банско и основател на революционната организация в Разлога. Георги завършва белишкото училище в 1896 година и до 1898 година учи в българската гимназия в Солун и в българското педагогическо училище в Сяр.

Учителства в Якоруда. Влиза във ВМОРО. След разкрития на властите бяга в чепинското село Лъджене, България. Участва в Илинденско-Преображенското въстание като войвода на Белишката чета и подпомага изтеглянето на бежанците към България.

След погрома на въстанието е четник при Георги Скрижовски в родния му Разлог. През Балканската война в 1912 година заедно с Лазар Топалов е начело на чета, която участва в освобождението на Разлога. След войната в 1914 година е избран за кмет на Белица. Убит е в 1916 година от политически противници.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Кметове в България
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Сярското българско педагогическо училище
Жертви на политически убийства в България
Починали в Белица
Родени в Белица
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение